Раджиндра С. Калугампития (, род. 1988) — шри-ланкийский шахматист, мастер ФИДЕ (2017).

Чемпион Шри-Ланки 2016 г.

В составе сборной Шри-Ланки участник трёх шахматных олимпиад (2006, 2014 и 2016), двух командных чемпионатов Азии (2009 и 2014), командных чемпионатов Азии по блицу и рапиду 2017 года.

Участник личного чемпионата мира среди команд университетов 2010 г.

Участник шахматного турнира Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях 2017 г.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка Р. Калугампитии на сайте 365Chess
 Выступления Р. Калугампитии на шахматных олимпиадах
 Выступления Р. Калугампитии на командных чемпионатах Азии

Шахматисты Шри-Ланки
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам